Leprince ou Le Prince peut désigner :

Patronyme
Catherine Leprince (née en 1956), actrice française ;
Engrand Leprince (mort en 1531), peintre de vitraux français ;
Jean-Baptiste Le Prince (1734-1781), peintre et graveur français ;
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1776), pédagogue, journaliste et écrivain française ;
Louis Aimée Augustin Le Prince (1841-1890), inventeur français de la période du pré-cinéma ;
Louis-Nicolas Le Prince, compositeur français actif dans la seconde moitié du .
René Leprince (1876-1929), acteur, réalisateur et scénariste français ;
Thérèse Leprince (1743-1814), épouse Laperche (ou Delaperche), pastelliste française ;
Xavier Leprince (1799-1826), peintre paysagiste français ;

Divers
l'affaire Leprince, du nom des quatre victimes assassinées en 1994, à Thorigné-sur-Dué, en France ;
Le Prince, traité politique de Nicolas Machiavel, publié en 1532.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme normand